Periferia puede referirse a:
 Circunferencia (el contorno de un círculo, que es el sentido original de la palabra griega peripheria) o contorno de cualquier figura curvilínea
 Límite externo o exterior 
Suburbio o espacio periurbano, zonas residenciales de la periferia urbana.
Periferia urbana o extrarradio, una zona de la estructura urbana
 Periferias de Grecia, denominación de ciertas subdivisiones territoriales

 Periferia del sistema solar, zona donde la atracción del Sol es extremadamente débil, límite del sistema solar

 Visión periférica, capacidad de visión en el borde del campo visual

 Centro-periferia, dualidad que estructura la organización territorial de ciertos sistemas político-económicos

 «Periferia», pintura de Seurat de 1881-1882.